Извор је југословенски ТВ филм из 1978. године. Режирао га је Мухамед Мехмедовић а сценарио је написао Јован Лубардић.

Улоге 

|-
|Нада Ђуревска || Загорка 
|-
|Дана Курбалија || Ружа 
|-
|Живомир Личанин || Радe 
|-
|Крунослав Сарић || (иао Круно Шарић)
|-
|Равијојла Јованчић || 
|-
|Нисвета Омербашић || 
|-
|Јеврем Урошевић || 
|-
|Велимир Пшеничник Њирић || 
|-
|Тахир Никшић || 
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Жарко Мијатовић || 
|-
|Миленко Видовић || 
|-
|Абдулах Клокић || 
|-
|Ранко Гучевац || 
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски филмови
Босанскохерцеговачки филмови
Филмови 1978.
Телевизијски филмови
Телевизијске драме